Le mot solo (emprunt de l'italien « seul ») désigne dans les arts de la performance une pièce ou une partie exécutée par un seul artiste par opposition aux duos et aux pièces d'ensembles. L'artiste qui exécute un solo s'appelle un « soliste ».
 en musique, un solo est une œuvre ou partie d'une œuvre exécutée seul par un musicien ;
 la guitare solo, est une partie des formations de musique rock ;
 un solo à la guitare électrique est une partie mélodique jouée à la guitare électrique ;
 le chant solo.

Par analogie, le terme solo s'emploie dans d'autres domaines :
 en sport, l'escalade en solo est le type d'escalade où le grimpeur progresse sans assureur ;
 en jeu vidéo, le terme solo désigne les modes de jeu qui se jouent à un joueur (par opposition au terme multi pour multijoueur).

Toponyme

 Solo, l'autre nom de la ville de Surakarta dans le centre de l'île de Java en Indonésie ;
 le Solo, un fleuve près duquel a été bâtie Surakarta ;
 le Solo, un volcan à la frontière entre l'Argentine et le Chili.

Pseudonyme

 Solo (né en 1966), rappeur français ;
 Bobby Solo (1945-), musicien italien ;
 Bruno Solo (Bruno Lassalle, né en 1964), animateur de télévision, acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Diane Solo (1960-), chanteuse ivoirienne ;
 Gary McKinnon, alias Solo (1966-), un hacker britannique ;
 Mano Solo (1963-2010), chanteur français ;
 Manolo Solo (1964-), acteur espagnol ;
 Soro Solo (1950-), animateur de radio ivoirien.

Patronyme

 Hope Solo (1981-), joueuse américaine de foot-ball (soccer).
 Néba Solo (1968-), virtuose malien de balafon ;

Culture

Musique 
 Solo, un album de Bernard Lavilliers sorti en 1991 ;
 Solo, chanson d'Alsou qui a représenté la Russie pour l'eurovision en 2000 ;
 Solo et Solo II sont des albums de Baptiste Trotignon (2003 et 2005) ;
 Solo, chanson d'Iyaz sortie en 2010 ;
 Solo, chanson du groupe Clean Bandit en collaboration avec Demi Lovato sortie en 2018.
 Solo, chanson de Jennie du girl-band Blackpink sortie le 12 novembre 2018
 Solo, chanson de Lous and the Yakuza sortie le 20 mars 2020

Littérature 
 Solo, un roman de Pierre Gamarra (1969) ;
 Solo, un dramaticule de Samuel Beckett écrit pour David Warrilow en 1979 ;
 Solo, un roman de Jack Higgins de 1980 ;
 Solo, un roman de la série littéraire James Bond écrit par William Boyd en 2013.
 Solo, roman américain écrit par Mur Lafferty et sorti en 2018, novélisation du film Solo dérivé de la franchise Star Wars.

Bande dessinée 
 Solo, un comic book anthologique publié par DC Comics de 2004 à 2006, sous la direction de Mark Chiarello ;
 Solo, série post-apocalyptique anthropomorphe dessinée et écrite par Oscar Martin.

Films 
 Solo, film français de Jean-Pierre Mocky sorti en 1970 ;
 , film néo-zélandais de Tony Williams sorti en 1978 ;
 Solo, film soviétique réalisé par Konstantin Lopouchanski, sorti en 1980 ;
 Solo, titre original du film américano-mexicain Le Guerrier d'acier sorti en 1996 ;
  film  australien de Morgan O'Neill, sorti en 2006 ;
  film  australien de David Michôd, sorti en 2008 ;
  film  indien de Parasuram, sorti en 2011 ;
  film  canadien de Isaac Cravit, sorti en 2013 ;
  film  indien de Bejoy Nambiar, sorti en 2017 ;
 Solo, film américain de Ron Howard sorti en 2018, dérivé de la franchise Star Wars ;
 Solo, film d'Artemio Benki sorti en 2019.

Série télévisée 
 , une série télévisée réalisée en 1981.

Personnages fictifs

Personnages de Star Wars
 Anakin Solo ;
 Han Solo ;
 Jacen Solo ;
 Jaina Solo.

Autres 
 Juan Solo, un personnage de la bande dessinée du même nom ;
 Julian Solo, un personnage du manga Saint Seiya.
 Solo est un personnage de la série de bande-dessinée homonyme, dessinée et écrite par Oscar Martin.

Marque
 Solo est une marque d'Unilever, fondée en 1929 et en Belgique.

Science
SolO, acronyme de Solar Orbiter, une sonde spatiale européenne
Homonymie de titre